Производная Римана
Инвариант Шварца